Prikamje Perm (ros. ВК «Прикамье» Пермь) — rosyjski męski klub siatkarski z siedzibą w Permie.

W sezonie 1999/2000 klub osiągnął najlepszy rezultat w historii, zajmując 6. miejsce w rozgrywkach o Mistrzostwo Rosji.

Sukcesy 
 Puchar Rosji:
  2. miejsce (2x): 2000, 2001

Bilans sezon po sezonie 

Poziom rozgrywek:

Linki zewnętrzne 
 

Rosyjskie kluby siatkarskie
Sport w Permie
Kluby siatkarskie założone w 1983